Симон, Рене:
 Симон, Рене (1885—192?) — французский авиатор.
 Симон, Рене (1898—1971) — французский актёр, профессор.